Reha ist die Abkürzung für
 Rehabilitation, Wiedereingliederung, speziell Maßnahmen zur medizinischen Wiederherstellung, beruflichen Wiederbefähigung und sozialen Wiedereingliederung
 Medizinische Rehabilitation
 Rehabilitation in der Unfallchirurgie 
 Rehabilitation von Sehstörungen 
 Rehabilitation psychisch Kranker 
 Berufliche Rehabilitation, Sozialleistungen zur beruflichen Wiederbefähigung
 Soziale Rehabilitation, siehe Teilhabe (Behinderte Menschen)

Reha bezeichnet weiterhin:
 Reha (Vorname), türkischer Vorname (mit Namensträgern)
 Reha (Indien), Ortschaft in Indien

Reha ist der Familienname folgender Personen:
 Gabi Reha (* 1964), deutsche Schwimmerin

Siehe auch:
 Rehab

Abkürzung
en:Rehab